

Pessoas
Leslie Bibb
Thomas Bibb
William Wyatt Bibb

Localidades
Bibb City
North Bibb
Condado de Bibb

Desambiguação